La Taça Brasil 2020 è stata la 47ª edizione del torneo. La competizione si è giocata dal 14 al 20 febbraio 2021.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Tabellone

Note

Collegamenti esterni

Taça Brasil de Futsal
Calcio a 5 nel 2020